Черне́нко — украинская фамилия, также топоним.

Носители фамилии

А 
 
 Черненко, Альберт Константинович (1935—2009) — советский и российский философ.

В—Н 
 
  (род. 1945) — украинский политик.
 Черненко, Владимир Иванович (род. 1948) — советский футболист.
 
 Черненко, Евгений Васильевич (1934—2007) — советский и украинский учёный, профессор, доктор наук.
 
 Черненко, Елена Егоровна (род. 1957) — министр экономики ПМР.
 Черненко, Константин Устинович (1911—1985) — генеральный секретарь ЦК КПСС.
 Черненко, Мирон Маркович (1931—2004) — советский и российский киновед.
 Черненко, Николай Власович (1924—2006) — Герой Советского Союза.

О—Ф 
 Черненко, Оксана Анатольевна (Макарова, Овчинникова; род. 1971) — российская метательница копья.
 Черненко, Павел Яковлевич (род. 1918) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Черненко, Рита Давыдовна (род. 1937) — советский и российский киновед.
 Черненко, Руслан Сергеевич (род. 1992) — украинский футболист.
 Черненко, Семён Фёдорович (1877—1974) — советский учёный-селекционер, Герой Социалистического Труда.
 Черненко, Сергей Кононович (1920—1997) — советский военный ученый, лауреат Ленинской премии.
 Черненко, Тимофей Глебович (1867—?) — казак, член Государственной думы II созыва от Полтавской губернии.
 Черненко, Фёдор Петрович (1908—1976) — военный связист, полный кавалер ордена Славы.

Топонимы 
 Черненко — село в Новоазовском районе Донецкой области Украины.
 Черненко — название города Шарыпово с 1985 по 1988 годы.
 Черненко — название города Шолданешты в 1980-е годы.